Писанко — фамилия. Известные носители:
 Писанко, Алексей Алексеевич — Георгиевский  кавалер; капитан 3-го гренадерского Перновского полка; 3 февраля 1915 (посмертно).
 Писанко, Георгий Алексеевич — Георгиевский  кавалер; штабс-капитан; 4 марта 1917 (посмертно).
 
 Писанко, Николай Николаевич (1910—1996) — советский и украинский художник.

Носители фамилии, известные под псевдонимами 
 Писанка, Руслана Игоревна (настоящая фамилия Писанко; 1965—2022) — украинская актриса и телеведущая.

См. также 
 Писанка